Ciantar ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Ciantar (* 1978), maltesischer Fußballspieler
 Giovanni Antonio Ciantar (1696–1778) (), maltesischer Archäologe und Schriftsteller
 Ian Ciantar (* 1975), maltesischer Fußballspieler